Нижнеспасский сельсовет

Вологодская область 

 Нижнеспасский сельсовет Тарногского района

Тамбовская область 

 Нижнеспасский сельсовет Рассказовского района